Шётле () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шётле, Густав (1877-1954) — американский музыкальный педагог немецкого происхождения.
 Шётле, Элмер (1910-1973) — американский композитор и пианист.